Gottschalk est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Prénom 
 Gottschalk : prénom germanique.

Patronyme

 Albert Gottschalk (1866-1906), peintre danois ;
 Alfred Gottschalk (1894-1973), biochimiste allemand ;
 Andreas Gottschalk (1815-1849), socialiste allemand ;
 Donna Gottschalk (-), photographe et activiste des communautés lesbiennes ;
 Ferdinand Gottschalk (1858-1944), acteur anglais ;
 Fritz Gottschalk (né en 1937), graphiste suisso-canadien ;
 Joachim Gottschalk (1904-1941), acteur de cinéma allemand ;
 Kay Gottschalk (1965-), homme politique allemand ;
 Louis F. Gottschalk (1864-1934), compositeur, chef d'orchestre et producteur de cinéma américain ;
 Louis Moreau Gottschalk (1829-1869), compositeur et pianiste américain, grand-oncle du précédent ;
 Meike Gottschalk (née en 1970), actrice allemande ;
 Thomas Gottschalk (né en 1950), présentateur de télévision allemand ;
 Timo Gottschalk (né en 1974), copilote allemand de rallye automobile ;

Homonymie de patronyme germanique